Crittenden County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Crittenden County (Arkansas)
 Crittenden County (Kentucky)